Титул повинна була захищати параЛатіша Чжань та Квета Пешке, але Чжань вирішила не грати в цьому турнірі.

Пешке грала разом із Ніколь Меліхар і успішно захистила титул, здолавши в фіналі пару Аояма Сюко / Ена Сібахара, 6−4, 6−4.

Сіяні пари

Draw

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Тур WTA 2019
Bank of the West Classic